Brentano steht für:

 Brentano, Familie
 (8054) Brentano, Asteroid des Hauptgürtels

Brentano ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Brentano-Bauck (1853–??), deutsche Schriftstellerin

 August Brentano (1828–1886), österreichisch-amerikanischer Buchhändler
 Bernard von Brentano (1901–1964), deutscher Schriftsteller
 Carl August Brentano-Mezzegra (1817–1896), deutscher Unternehmer
 Clemens Brentano (1778–1842), deutscher Schriftsteller
 Clemens von Brentano (1886–1965), deutscher Diplomat

 Frantz Funck-Brentano (1862–1947), französischer Schriftsteller, Historiker und Theaterautor
 Georg Brentano (1775–1851), deutscher Großkaufmann
 Giuseppe Brentano (1862–1889), italienischer Architekt
 Hanny Brentano (Johanna Brentano; 1872–1940), österreichische Publizistin und Zeitungsgründerin
 Heinrich von Brentano (1904–1964), deutscher Politiker
 Johann Franz Brentano (1801–1841), deutscher Maler
 Joseph Maria Brentano (1778–1851), Schweizer Politiker und Offizier

 Lorenz Brentano (1813–1891), deutsch-amerikanischer Politiker
 Ludwig Carl Georg Brentano (1811–1895), deutscher Bankier und Politiker 
 Lujo Brentano (1844–1931), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Margherita von Brentano (1922–1995), deutsche Philosophin

 Peter Anton von Brentano (1891–1956), Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann in Berchtesgaden
 Robert Brentano (1926–2002), US-amerikanischer Mediävist
 Sophie Brentano (1776–1800), Schwester von Clemens Brentano

Siehe auch:
 Brentano’s, Buchhandlung in New York City
 Brentanobad, Freibad in Frankfurt am Main
 Brentanohaus, Wohnhaus in Winkel, Rheingau
 Brentani